Князь Василий Михайлович Троекуров — голова и воевода во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из княжеского рода Троекуровы. Старший сын князя Михаила Михайловича Троекурова. Имел младшего брата, боярина и князя Фёдора Михайловича.

Биография 
В октябре 1550 года записан в третью статью московских детей боярских. В 1559 году второй воевода в Коломне, откуда послан воеводой в Тихую сосну, а в декабре за разбитие крымцев пожалован золотым угорским. В 1560 году первый голова при боярине и князе Андрее Михайловиче Курбском в походе под Вильян, а по взятии города послан первым воеводой под Кесь по рижской дороге к трём городкам. В 1567 году четвёртый воевода, а в 1568 году первый воевода в Полоцке.

По родословной росписи показан бездетным.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Троекуров Василий Михайлович. стр. 326-327.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Троекуров Василий Михайлович. стр. 295.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Троекуров Василий Михайлович. стр. 48. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Василий